

Geografia 
Martirano – comune italiano  della provincia di Catanzaro
Martirano Lombardo – comune italiano della stessa provincia di Catanzaro

Persone 
 Bernardino Martirano – poeta italiano
 Coriolano Martirano – umanista e autore tragico italiano
 Rosa Martirano – cantante italiana jazz